Ralfe Band — дуэт из Великобритании. Состоит из Оли Ральфа () (вокал, клавишные, испанская гитара) и Эндрю Митчелла () (перкуссия, электрогитара). В записи альбома Attic Thieves (2008) также принимали участие Гаро Нахулакян (Garo Nahoulakian), Бен Николлс (Ben Nicholls), Джо Беннет (Joe Bennett) и Роланд Притерк (Rowland Prytherch).

Первый альбом группы Swords был издан на Skint и Talitres Records. Второй альбом Attic Thieves издан 13 октября 2008 на Loose Music и Talitres Records.

Дискография
 Albatross Waltz (7", 2005)
 Fifteen Hundred Years (7", 2005)
 Women Of Japan (7", CD, 2006)
 Swords (2007)
 Attic Thieves (2008)

Ссылки
http://www.ralfeband.com 
Ralfe Band на MySpace 
 «Review: Ralfe Band» Ellie Richold, BBC, 2005 

Рок-группы_Великобритании
Музыкальные_коллективы_Англии